Libau pode se referir a:
 Libau, Manitoba, uma comunidade no Canadá
 Libau, nome alemão para Liepāja
 SS Libau, navio renomeado para Aud, que tentou levar armar para a Irlanda em 1916 sob auspícios alemães para ajudar na Revolta da Páscoa.
Desambiguações de topônimos